Чемпіонат Угорщини з футболу 1946—1947 — 44-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Уйпешт.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1946-47
Угорщина
Угорщина
1946 в угорському спорті
1947 в угорському спорті